Dreißiger steht für: 
 Dreißiger, deutsche Flüchtlinge während des Freiheitskampfes in den 1830er Jahren
 Dreißiger (Einheit), ein kleines Getreidemaß in Bayern
 Dreißiger, Boote mit einer Segelfläche von nominell 30 m², siehe 30-m²-Schärenkreuzer
 HP 30er-Serie, dritte Generation der Taschenrechner von Hewlett-Packard
 Dreißiger, Zollbeamter des Dreißigstamtes im Königreich Ungarn

Jahrzehnte:
 1930er, das vierte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
 30er, das vierte Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts
 30er v. Chr., das siebente Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Siehe auch:
 Dreißig (Begriffsklärung)
 Frauendreißiger